Иван Горбатый-Шуйский:
 Горбатый-Шуйский, Иван Васильевич (ум. в конце XV века) — князь, родоначальник ветви Горбатых-Шуйских. 
 Горбатый-Шуйский, Иван Иванович — князь, воевода и окольничий на службе у Московского князя Василия III.